Lista 514 gmin w departamencie Sekwany i Marny (Sekwana i Marna) we Francji.

(CAMX) Communauté d'agglomération du Pays de Meaux utworzone w 2003 r.
(CAM) Communauté d'agglomération Melun Val de Seine utworzone w 2002 r.
(SANVM) Syndicat d'agglomération nouvelle du Val Maubuée utworzone w 1984 r.
(SANVE) Syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe utworzone w 1984 r.
(SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart Ville Nouvelle utworzone w 1984 r.

Gminy we Francji